Публий Лициний Крас e име на членове на фамилията Лицинии:

 Публий Лициний Крас Див, консул 205 пр.н.е., велик понтифик,
 Публий Лициний Крас, консул 171 пр.н.е.
 Публий Лициний Крас Див Муциан, осиновен, pontifex maximus 132 пр.н.е., консул 131 пр.н.е.
 Публий Лициний Крас (консул 97 пр.н.е.), консул 97 пр.н.е.
 Публий Лициний Крас Дивес, легат 57 пр.н.е., син на триумвир Марк Лициний Крас Див